L'edizione 1957-58 della Hovedserien vide la vittoria finale del Viking.

Capocannoniere del torneo fu Harald Hennum (Skeid), con 17 reti.

Classifica finale

Gruppo A

Gruppo B

Finale scudetto

Verdetti 
 Viking Campione di Norvegia 1957-58.
 Frigg, Sparta Sarpsborg, Molde e Steinkjer retrocesse in Landsdelsserien.

Calcio nel 1957
Calcio nel 1958
Eliteserien